Rohan Bopanna e Florin Mergea erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Jean-Julien Rojer e Horia Tecău con il punteggio di 6-4, 7-65.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finale)
 Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Vasek Pospisil /  Jack Sock (quarti di finale)

Wildcard 

  Mahesh Bhupathi /  Fabrice Martin (secondo turno)

 Pablo Carreño Busta /  Fernando Verdasco (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2016
ATP World Tour 2016